Тибор Чернаи (; 3 декабря 1938, Пилиш, медье Пешт — 11 сентября 2012, Татабанья) — венгерский футболист, Олимпийский чемпион 1964 года.

Играл за клубы БВШЦ, «Кохаш Озди», «Татабанья».

В составе сборной Венгрии принял участие в Олимпийских играх 1964 года в Японии и стал олимпийским чемпионом. Всего он принял участие в четырёх матчах, в том числе в матче группового турнира против Югославии (6:5) забил 4 гола, а в четвертьфинале против Румынии (2:0) забил оба гола своей команды.

Личная жизнь 
Старший брат — Паль Чернаи, также игравший за сборную Венгрии по футболу.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК БВСК
Игроки ФК «Татабанья»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по футболу